Фрэнк Бе́рнард Бретт (; 10 марта 1899 — 21 июля 1988) — английский футболист, защитник.

Биография 
Родился в , Бирмингем, 10 марта 1899 года. В качестве любителя выступал за клуб «Астон Вилла». В 1920 году стал профессиональным футболистом в составе клуба «Реддитч», выступавшем в . В феврале 1921 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 300 фунтов. Эти деньги «Юнайтед» заплатил «Реддитчу», хотя формально Бретт числился игроком «Астон Виллы». Бирмингемский клуб подал протест в Футбольную ассоциацию за подписание игрока без согласия его предыдущего клуба, после чего «Манчестер Юнайтед» был оштрафован на 10 гиней. В основном составе дебютировал 27 августа 1921 года в матче Первого дивизиона против «Эвертона» на «Гудисон Парк», в котором «Юнайтед» был разгромлен со счётом 5:0. Начал сезон как основной правый защитник команды, но затем потерял место в основе. Всего в сезоне 1921/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей.

В августе 1922 года вернулся в «Астон Виллу», но не сыграл за клуб ни одного официального матча. В мае 1923 года перешёл в клуб Третьего южного дивизиона «Нортгемптон Таун», где провёл последующие семь сезонов. В 1930 году стал игроком другого клуба из Третьего южного дивизиона «Брайтон энд Хоув Альбион», где провёл ещё пять сезонов. В дальнейшем играл за клубы «» и «Хоув» (), не входившие в Футбольную лигу.

Умер 21 июля 1988 года в Чичестере в возрасте 89 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте AstonVillaPlayerDatabase.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»